

Pessoas
Clarence Seedorf, futebolista neerlandês
Stefano Maarten Seedorf, futebolista neerlandês

Localidades

Seedorf (Baixa Saxônia)
Seedorf (Lauenburg)
Seedorf (Segeberg)
Borgdorf-Seedorf

Seedorf (Berna)
Seedorf (Uri)
Lago de Seedorf

Outros
Seedorf Racing, antiga equipe de corridas motociclísticas do futebolista neerlandês Clarence Seedorf

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes